L'East Harbour Place Tower 2 est un gratte-ciel en construction à Dalian en Chine. Il s'élèvera à 210 mètres. Son achèvement est prévu pour 2018 mais sa construction est actuellement interrompue.

Lien externe
CTBUH

Gratte-ciel à Dalian
Gratte-ciel mesurant entre 200 et 249 mètres